La Charce oder Charcé ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Charce im Département Drôme
 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance im Département Maine-et-Loire

La Charce ist der Familienname folgender Personen:

 Hadelin de La Tour du Pin Chambly de La Charce (* 1951), französischer Diplomat
 Philis de La Charce (1645–1703), französische Kriegsheldin